Need for Speed - série de jogos eletrônicos desenvolvida pela Electronic Arts
 Network File System - sistema de arquivos distribuídos